Dobriansky/Dobryansky (masculin), Dobryanskaya (féminin) ou Dobryanskoye (neutre) peut faire référence à :

Personnalités 
 (1930–2012), musicien né en Ukraine,
 (1918–2008), professeur et ambassadeur américain,
Paula Dobriansky (1955- ), personnalité américaine.

Lieux 
district municipal de Dobryansky,
, kraï de Perm, Russie.

Voir aussi